Rasvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Rasvasaari (ö i Finland, Södra Savolax), Nyslott,  (14 ha)
2. Rasvasaari (ö i Finland, Birkaland), Övre Birkaland,  (2 ha)
3. Rasvasaari (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar